Формо́зов — от латинского formosus («прекрасный»), русская фамилия семинарского происхождения. Известные носители:
 
 Формозов, Борис Николаевич (род. 1938) — д.т.н., профессор, народный депутат России (1990-1993).
 Формозов, Николай Александрович (род. 1955) — советский и российский биолог и эколог.